est la formule chimique :
 de l'orthosilicate de magnésium, un composé chimique ;
 de trois minéraux :
 la forstérite (ou α-), le polymorphe de basse pression,
 la wadsleyite (ou β-), le polymorphe de haute pression,
 la ringwoodite (ou γ-), le polymorphe de très haute pression.

Formule brute
Magnésium (minéral)
Silicate (minéral)